Manzanares, spanyolországi folyó, többek között Madrid folyója
Manzanares, község Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Ciudad Real tartományban
Manzanares, község Kolumbiában, Caldas megyében
Manzanares el Real, község Spanyolországban, Madrid autonóm közösségben
Manzanares de Rioja, község Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben